Wilshire ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Gaylord Wilshire (1861–1927), US-amerikanischer Großgrundbesitzer, Verleger und Sozialist
 William Wallace Wilshire (1830–1888), US-amerikanischer Politiker

Wilshire ist der Name folgender Orte:
 Wilshire, Stadtteil von Los Angeles

Siehe auch:
 Wilshire 5000 (offiziell Dow Jones Wilshire 5000 Composite Index), Aktienindex
 Wilshire Boulevard, eine der wichtigsten Ost-West-Achsen in Los Angeles
 Hotel Beverly Wilshire (früher Regent Beverly Wilshire), am Rodeo Drive in Beverly Hills gelegenes Hotel der Luxusklasse
 Wiltshire